Тони Лю Тянь-цзюэ (род. 7 февраля 1952) — гонконгский актёр и мастер боевых искусств. Ему часто приписывают его кантонский сценический псевдоним Лау Винг . Лю наиболее известен тем, что снимался во многих гонконгских фильмах о боевых искусствах, особенно в 1970-х и 1980-х годах. Он также снялся в некоторых телесериалах.

Ранние годы 
Лю родился в 1952 году в Гонконге . Его матерью была Лай Мань (она же Ли Вэнь,) (1916—1983), которая была известной актрисой в Гонконге.

Лау учился в колледже Святого Павла, а затем научился играть на фортепиано в Ассоциированном совете Королевских музыкальных школ (ABRSM). Он практиковал боевые искусства, такие как дзюдо, кунг-фу, карате, а также учился Джит Кун До у Брюса Ли до самой смерти последнего.

Карьера 
Лю присоединился к гонконгской кинокомпании Golden Harvest в 1970 году в возрасте 18 лет. Дебютировал в роли сына злодея в фильме 1971 года «Большой босс „, в котором Брюс Ли сыграл свою первую главную роль. Он появился ещё в трех фильмах Брюса Ли — как ученик боевых искусств в “Кулаке ярости» (1972); как работник ресторана, занимающийся карате в «Пути дракона» (1972); и как участник турнира в "Выходе дракона " (1973).

Лю стал известен после того, как присоединился к студии Shaw Brothers в 1975 году и сыграл свою первую прорывную роль в " Императоре Цзянь Лун " (1976) в роли императора Цяньлуна, а затем в сиквелах. Он снимался в различных телесериалах производства ATV, а также в фильмах и продолжил карьеру в Китае в 2000-х годах, прежде чем вернуться в Гонконг из Чжуншаня в 2017 году, сославшись на необходимость заботиться и воспитывать своего младшего сына.

Лау был дважды номинирован на премию « Золотая лошадь» за фильмы «Человек бессмертия» (1981) и «Месть: история любви» (2010).

Личная жизнь 
Первой женой Лю была Тай Лян Чун (戴良純), бывшая тайваньская актриса, на которой он был женат с 1983 по 1984 год. Лю избивал жену, и даже изуродовал ей лицо на Тайване. Затем он сбежал обратно в Гонконг, чтобы избежать тюрьмы на Тайване. В 1992 году Лю женился на Еве Лай (黎燕珊), гонконгской актрисе и мисс Азии 1985 года. У них двое детей, Винс (1994 г.р.) и Дикки (1998 г.р.). Лай подала заявление о разводе в Высокий суд Гонконга в 2000 году из-за домашнего насилия, развод был завершён в 2004 году, когда Лай получила опеку над их детьми.

В 2007 году Лю женился на Хуан Ли Янь, китаянке, которая была на 30 лет моложе его. Пара жила в Шэньчжэне, Китай, где у них было двое сыновей (2007 и 2011 годов рождения соответственно). В конце концов Хуан подала на развод в 2019 году из-за разрыва между поколениями .

Фильмография 
В титрах Лю значится как Лау Винг.

 Гуй Лю Син (1971)
 Большой босс (1971) — Сяо Чиун
 Кулак ярости (1972) 
 Путь дракона (1972) — Тони
 Принцесса из переулка (1973)
 Выход дракона (1973) — боец на турнире (приглашенная звезда) 
 Сокровище дьявола (1973)
 Маньчжурский боксер (1974)
 Братья динамит (1974)
 Непослушный! Непослушный! (1974)
 Желание (1974)
 Семь гробов (1975)
 Деньги — это все (1975)
 Девушка из бара (1975)
 Черная Алиса (1975)
 Император Цзянь Лунг (1976)
 Ракета Дракона (1976)
 Братство (1976)
 Тигр Нортленда (1976)
 Храм Шаолиня (1976)
 Приключения императора Цзянь Лунга (1977)
 Военно-морской коммандос (1977)
 Смертельные ангелы (1977)
 Убить ягуара (1977)
 Обещание смерти (1977)
 В погоне за местью (1977)
 Клан амазонок (1978)
 Психопат (1978)
 Легенда о летучей мыши (1978)
 Мечник и чародейка (1978)
 Путешествие императора Цзянь Лунга (1978)
 Братья (1979)
 Непобедимый силовик (1979)
 Осужденный убийца (1980)
 Император Цзянь Лунг и красавица (1980)
 Тигр и вдова (1981)
 Дуэль века (1981)
 Сентиментальный меченосец 2 (1981)
 Пресловутая восьмерка (1981)
 Красный попугай (1981)
 Кровавая миссия (1982)
 Убийца тигров (1982)
 Проходящие мерцания (1982)
 Человеческие фонари (1982)
 Дух меча (1982)
 Большое жало (1982)
 Чистый и злой (1982)
 Император и министр (1982)
 Чародейка (1983)
 Узурпаторы власти Императора (1983)
 Ублюдок-фехтовальщик (1983)
 Леди-убийца (1983)
 Императрица Ву (1984) (сериал)
 Секретная служба Императорского двора (1984)
 Возвращение ублюдка-мечника (1984)
 Секс за пределами могилы (1984)
 Восстание Великой стены (1986) (сериал)
 Чингисхан (1987) (сериал)
 Апельсин для бедняков (1987) (сериал)
 Кровопролитие над Запретным городом (1990) (сериал)
 Убийца драконов (1995)
 Как встретить счастливые звезды (1996)
 Баронесса (2000)
 Видимый секрет (2001)
 У моей мамы лихорадка сына (2004)
 Новые доблестные (2007)
 У Сенг (2007)
 Легенда о кулаке: Чен Чжэнь (2008)
 Тайшаньское кунг-фу (2009)
 Гнев Ваджры (2013)
 Миссис К. (2016)
 Маленький Кью (2019)
 Сыны неоновой ночи (2019)
 Неправильная леди (2019)

Как директор 
 Убийца драконов (1995)
 Баронесса (2000)

Примечания

Ссылки 
 Tony Liu at IMDb
 Hong Kong Cinemagic: Anthony Lau Wing
 Lau Wing at hkmdb.com
Актёры Гонконга